German Masters 2023 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozegrany został w dniach 1–5 lutego 2023 roku. Miejscem rozgrywek była hala Tempodrom w Berlinie.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II Miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 17 500 £
Ćwierćfinalista: 11 000 £
Runda 2: 7500 £
Runda 1: 4500 £
Ostatnia 64: 3000 £

Najwyższy break: 5000 £

Łączna pula nagród: 427 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 21–26 listopada 2022 w Morningside Arena, Leicester. Wszystkie mecze rozgrywano do 5 wygranych frame’ów.

Prekwalifikacje

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe (100+)

Faza telewizyjna 
Suma: 27

 147, 146, 109  Robert Milkins
 133, 130, 122, 121, 120, 111  Allister Carter
 133, 118  Neil Robertson
 128  Matthew Stevens
 125  Daniel Wells
 121, 104  Tom Ford
 120, 115  Elliot Slessor
 117, 102  Jack Lisowski

 117  Si Jiahui
 116, 102  Chris Wakelin
 114  Louis Heathcote
 114  Tian Pengfei
 112  Jack Lisowski
 107  Pang Junxu
 100  Xiao Guodong

Kwalifikacje 
Suma: 60

 144  Fergal O’Brien
 143, 119  Ding Junhui
 139, 101  Allister Carter
 139  Fan Zhengyi
 137, 123  Lü Haotian
 133, 108  Anthony McGill
 133  Zhang Anda
 133  Liam Highfield
 132  Michael White
 131  Xu Si
 129, 102  Yan Bingtao
 129  Sam Craigie
 129  David Grace
 127  Judd Trump
 124, 102  Alexander Ursenbacher
 121, 110  Gary Wilson
 119, 110, 109  Kyren Wilson
 119  Jack Lisowski
 117, 100  Graeme Dott
 117  Jamie Jones
 116  Ricky Walden
 115  Mark Allen

 115  Xiao Guodong
 110  John Higgins
 110  Jackson Page
 108, 105  Elliot Slessor
 108, 102  Zhao Xintong
 107, 105  Joe O’Connor
 106, 100  Tian Pengfei
 104  Neil Robertson
 103, 101  Louis Heathcote
 103  Barry Pinches
 102, 100  Jimmy Robertson
 102  Jamie Clarke
 102  David Gilbert
 102  David Lilley
 102  Joe Perry
 101  Ryan Day
 101  Scott Donaldson
 101  David Grace
 101  Rod Lawler
 101  Matthew Selt
 100  James Cahill
 100  Duane Jones

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2023 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

German Masters
2023 w Niemczech
Sport w Berlinie
2023 w snookerze